Antonio Barluzzi (1884-1960) – architetto italiano
 Mario Barluzzi (1935-2021) – allenatore di calcio e calciatore italiano